Pták Ohnivák může být :

 Pták Ohnivák – kouzelná nadpřirozená bytost
 Pták Ohnivák (film) – česká filmová pohádka z roku 1997
 Pták Ohnivák (balet) – balet ruského hudebního skladatele Igora Fjodoroviče Stravinského
 Pták Ohnivák a liška Ryška – pohádka českého spisovatele Karla Jaromíra Erbena